Fabrice Piazzini (ur. 9 listopada 1965 w Le Chenit) – szwajcarski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1986/1987, kiedy zajął 34. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie oraz igrzyskach olimpijskich w Sarajewie i Calgary, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1983/1984: 48
 sezon 1984/1985: 66
 sezon 1986/1987: 34
 sezon 1987/1988: 40
 sezon 1988/1989: -

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1984 Sarajewo (YUG) – 40. miejsce (duża skocznia), 52. miejsce (normalna skocznia)
 1988 Calgary (CAN) – 43. miejsce (duża skocznia), 17. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1987 Oberstdorf (RFN) – 23. miejsce (duża skocznia), 45. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1965
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988